Джон Моррис Кейрнс Джеймс, барон Сент-Бриджес (;  — ) — британский дипломат.

Входил в Тайный совет Великобритании с 1966 года.

Учился в колледжах Бредфилд и Баллиол Оксфорда.

С 1939 года на службе в министерстве по делам доминионов (Secretary of State for Dominion Affairs).
С августа 1940 года в Королевском флоте, с февраля 1941 года в рядах Королевской морской пехоты Великобритании, окончил войну в звании подполковника.
В 1945 году вернулся в министерство по делам доминионов (в 1947 году это министерство объединено с Форин-офис).

В 1962—1965 годах верховный комиссар Великобритании в Пакистане.
В 1968—1971 годах верховный комиссар Великобритании в Индии.
В 1971—1976 годах верховный комиссар Великобритании в Австралии.

Оставил дипломатическую службу в 1976 году.

Рыцарь Великого Креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия, командор Королевского Викторианского ордена, кавалер ордена Британской империи.

Ссылки 

Пожизненные пэры
Дипломаты Великобритании
Верховные комиссары Великобритании в Индии
Верховные комиссары Великобритании в Австралии